Ареальная классификация языков (географическая классификация языков, лингвогеографическая классификация языков) — деление языков на определённые классы на основе общих признаков, возникших благодаря длительному взаимодействию носителей данных языков на определённой территории.
Является центральным понятием ареальной лингвистики и лежит в основе лингвистической географии.

Цель такой классификации — определить ареал отдельных языков или групп языков с учётом границ их языковых особенностей, а также дать языковую характеристику разных стран, изучить языковую картину мира. Распространяется не на все языки мира: охватывает только языки отдельных регионов (ареалов). Применима для идиомов внутри генеалогической классификации, для языков разной генетической принадлежности и в рамках одного языка по отношению к его диалектам.

Объединение языков, выделяемое при ареальной классификации, формирует языковой союз — группу родственных или неродственных языков, распространённых в определённом ареале и сформированных в связи с продолжительными контактам носителей этих языков. Наиболее изученными являются такие языковые союзы, как балканский, волжско-камский (поволжский), месоамериканский и центрально-азиатский (гималайский).

Современная и историческая лингвистическая карта языков мира (синхронический и диахронический аспекты классификации) имеют в ареальной классификации языков существенные различия, так как многие образованные на одной территории языки под влиянием исторических обстоятельств распространились в регионах, существенно удалённых от области формирования.

Литература 
 Немченко В. Н. Введение в языкознание: учебник для вузов. — М.: Дрофа, 2008. — 703 с. — ISBN 978-5-358-01193-9.
 Гируцкий А. А. Введение в языкознание: Учебное пособие. — Минск: Тетра Системс, 2003. — 288 с. — ISBN 985-470-090-9.
 Ареальные исследования в языкознании и этнографии (язык и этнос): Сборник научных трудов. — Толстой Н. И. (отв. ред.). — Ленинград: Наука, 1983. — 250 с.
 Бенвенист Э. Классификация языков. 1980.
 Нерознак Э. Языковые союзы. 1985.
 Мечковская Н. Б. Социальная лингвистика. 1996.

Ареальная лингвистика
Научные классификации